Давид Чокаро () аргентински је глумац, манекен и бивши играч бејзбола.

Филмографија

Спољашње везе

Напомене и референце 

Рођени 1980.
Аргентински глумци
Манекени